Жан-Леонар-Мари Пуазёйль (в русскоязычной научной литературе и устной речи часто Пуазе́йль, иногда Пуазёй (); ) — французский врач и физик. В 1842 году стал членом Французской медицинской академии.

Пуазёйль занимался вопросами кровообращения и дыхания животных и людей. В 1828 году впервые применил для измерения артериального давления животных ртутный манометр. Исследование проблем кровообращения привело Пуазёйля к гидравлическим исследованиям. В 1840—1841 годах экспериментально установил закон истечения жидкости через тонкую цилиндрическую трубку, который впервые был сформулирован в 1839 году Готтхильфом Хагеном. Впоследствии данный тип ламинарного течения стал называться его именем.

Именем Пуазёйля названа также единица динамической вязкости (пуаз).

См. также 
 Течение Пуазёйля
 Формула Пуазёйля

Примечания

Литература 
 
 

Физики Франции
Медики Франции
Учёные, в честь которых названы физические единицы измерения